Wojsko Królestwa Serbii (1914)
 Wojsko Królestwa Serbii (1916)